Inch Allah ou Inch'Allah est la transcription francophone de la phrase arabe إن شاء الله qui signifie « si Dieu le veut ». Elle peut faire référence à :
 inchallah.com est un des sites de rencontres entre musulmans les plus populaires en Algérie et en France.
 Laïcité, Inch'Allah !

Chansons
 Inch'Allah, une chanson de Salvatore Adamo, sortie en 1967.
 Inch'Allah, une chanson de MC Solaar, sortie en 2002.
 Inch'Allah, une chanson de Grand Corps Malade, sortie en 2011.

Films
 Inch'Allah, un film français de Marco de Gastyne et Franz Toussaint, sorti en 1922.
 Inch'Allah dimanche est un film de Yamina Benguigui, sorti en 2001.
 Inch'Allah, un film canadien d'Anaïs Barbeau-Lavalette, sorti en 2012.

Livres
 Inch Allah est un roman de Jean Bruce paru en 1959.
 Inch'Allah est le troisième tome du journal intime de Marc-Édouard Nabe, paru en septembre 1996.
 Inch'Allah : l'islamisation à visage découvert

Notes et références